Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 5 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Birmingham

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1965
Birmingham
Tennis en Angleterre en 1965
Tennis en juillet 1965